Кандида — мученица римская. День памяти — 29 августа. Мать Павлины Римской, также святой.

Святая Кандида умучена на Остийской дороге, Рим. Мощи святой Кандиды пребывают в храме святой Праксиды. Они были благословлены папой Римским святым Пасхалием I в IX веке. Она принадлежит группе мучеников, пострадавших на остийской дороге за римскими вратами.

См. также 
 Святая Кандида

Ссылки 
 St. Candida

Римские святые
Католические святые
Мученики